Een verkeersweg:
 N975 (België)
 N975 (Nederland), zie Provinciale weg 975

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing